Emilija Jasepowna Sonk (; * 1938) ist eine ehemalige sowjetische Radrennfahrerin.

Sie wurde 1964 in Sallanches Weltmeisterin im Straßenrennen.

Weblinks 
 

Radsportler (Sowjetunion)
Weltmeister (Radsport)
Sowjetbürger
Geboren 1938
Frau